Benz-Arena ist mehrdeutig:

 Carl-Benz-Stadion, Fußballstadion in Mannheim
 Carl Benz Center, Veranstaltungszentrum im Neckarpark Stuttgart
 Mercedes-Benz Arena (Stuttgart), Fußballstadion in Stuttgart
 Mercedes-Benz Arena (Berlin), Multifunktionshalle in Berlin
 Mercedes-Benz Arena (Shanghai), Multifunktionshalle in Shanghai